Станишев е българско родово име произхождащо от мъжкото собствено име Станиш. Името Станиш е със славянски произход и основа старобългарското мъжко име Стан. Стан има множество форми в нашата именна традиция: Станко, Станчо, Станиш, редица мъжки имена включващи и корена Стан, като Станимир, Станислав и прочее. Името Стан е давано на новородените с пожеланието „да бъде“, „да стане“, „да остане“.

Личности с такова родово име 
 Александър Станишев (1886 – 1945), български лекар, брат на Константин Димитров Станишев и Милош Димитров Станишев;
 Антон Станишев (около 1828 – около 1904), български резбар, брат на Димитър Гешов Станишев;
 Димитър Гешов Станишев (около 1806 – около 1866), български резбар, брат на Антон Станишев;
 Димитър Константинов Станишев (1906 – 1995), български учен, анатом, син на Константин Димитров Станишев;
 Димитър Яков Станишев (1924 – ), български политик, баща на Сергей Станишев;
 Константин Димитров Станишев (1877 – 1957), български лекар и общественик, брат на Александър Станишев и Милош Димитров Станишев;
 Константин Наков Станишев (1840 – 1900), български просветен деец;
 Кръстьо Станишев (р. 1933), български поет и преводач;
 Милош Димитров Станишев (1891 – 1915), български офицер, брат на Константин Димитров Станишев и Александър Станишев;
 Милош Наков Станишев (1865 – 1935), български юрист, брат на Константин Наков Станишев;
 Нако Станишев (около 1810 – 1875), български просветен и обществен деец;
 Сергей Станишев (1966 – ), български политик, син на Димитър Яков Станишев;
 Христо Станишев (1863 – 1952), български революционер и общественик.

Български фамилни имена